Claxton (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Claxton (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Claxton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire